

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Van U“ beginnt.

Van U 



Van Ui 
 Van Uitert, LeGrand (1922–1999), US-amerikanischer Chemiker

Van Up 
 Van Upp, Virginia (1902–1970), US-amerikanische Filmproduzentin

Van Uy 
 Van Uytvanck, Alison (* 1994), belgische Tennisspielerin